Љубомир Обрадовић може да се односи на:
 Љубомир Обрадовић (рукометаш)
 Љубомир Обрадовић (генерал)